Calvarie met schenker, een schilderij van de Zuid-Nederlandse schilder Jheronimus Bosch
 DB Schenker Rail, een Europese goederenvervoerder per spoor, met hoofdvestiging in Duitsland
 Michael Schenker (* 1955, Sarstedt), een Duits gitarist bekend van zijn on/off werk bij UFO, Scorpions en zijn eigen
 Michael Schenker Group (ook bekend onder de afkorting M.S.G.), een Duitse hardrockgroep
 Barman (beroep), ook schenker genoemd, iemand die dranken inschenkt achter de toog